8º Prêmio TVyNovelas
2 de Abril de 1990

Novela: 
Mi Segunda MadreTeresa

Atriz: 
María Sorté

Ator: 
Héctor Bonilla
O Prêmio TVyNovelas 1990 foi a oitava edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1989. O evento ocorreu no dia 2 de Abril de 1990 no Centro de Espetáculos Premier, na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas no dia 7 de Abril de 1990. Os vencedores estão em negrito.

Melhor Novela

 Mi Segunda Madre
 Teresa
 Dulce Desafío
 Simplemente María

Melhor Produção

 Juan Osorio por La Casa al Final de la Calle

Melhor Atriz

 María Sorté por interpretar Daniela Lorente em Mi Segunda Madre
 Angélica Aragón por interpretar Leonor Altamirano Nájera em La Casa al Final de la Calle
 Victoria Ruffo por interpretar María López de Carreño em Simplemente María

Melhor Ator

 Héctor Bonilla por interpretar César Peralta em La Casa al Final de la Calle
 Enrique Novi por interpretar Juán Antonio Méndez em Mi Segunda Madre
 Manuel Saval por interpretar Juán Carlos del Villar em Simplemente María

Melhor Vilã

 Susana Dosamantes por interpretar Rosaura Gúzman de Iturralde em Morir Para Vivir
 Alejandra Maldonado por interpretar Irene Montenegro em Mi Segunda Madre
 Gabriela Goldsmith por interpretar Lorena del Villar de Rivera/Pilar Avila/Betina Rocci/Lucia Durán em Simplemente María

Melhor Vilão

 Fernando Ciangherotti por interpretar Alberto Saucedo em Mi Segunda Madre
 José Alonso por interpretar Bronski em La Casa al Final de la Calle
 Sergio Klainer por interpretar Luis Mancera em Dulce Desafío

Melhor Atriz Principal

 Patricia Reyes Spíndola por interpretar Josefina Martínez em Teresa
 Ada Carrasco por interpretar Dolores "Lolita" em Mi Segunda Madre
 Silvia Derbez por interpretar Matilde Carreño em Simplemente María

Melhor Ator Principal

 Ernesto Alonso por interpretar Ángel de Castro/Silvio de Castro em Lo Blanco y lo Negro
 Armando Calvo por interpretar Firmino em Carrusel
 Enrique Lizalde por interpretar Santiago Sandoval em Dulce Desafío

Melhor Atriz Jovem

 Adela Noriega por interpretar Lucero Sandoval em Dulce Desafío
 Daniela Castro por interpretar Mónica de la Mora em Mi Segunda Madre
 Patricia Pereyra por interpretar Aurora Molina em Teresa

Melhor Ator Jovem

 Eduardo Yáñez por interpretar Enrique Toledo em Dulce Desafío
 Guillermo García Cantú por interpretar Braulio em La Casa al Final de la Calle
 Miguel Pizarro por interpretar Raúl Solórzano em Teresa

Melhor Revelação Feminina

 Salma Hayek por interpretar Teresa Martínez em Teresa
 Chantal Andere por interpretar Rebeca em Dulce Desafío
 Gina Moret por interpretar Gina Reis em Mi Segunda Madre

Melhor Revelação Masculina

 Eduardo Palomo por interpretar Claudio Juaréz em La Casa al Final de la Calle
 Alfredo Adame por interpretar Hans Lutmann em Mi Segunda Madre
 Rafael Rojas por interpretar Mário Castro em Teresa

Melhor Atriz Infantil

 Ludwika Paleta por interpretar María Joaquina Villaseñor em Carrusel

Melhor Ator Infantil

 Jorge Granillo por interpretar Jaime Palillo em Carrusel

Melhor Diretor

 Jorge Fons por La Casa al Final de la Calle

Melhor Direção de Câmera

 Alejandro Frutos por Mi Segunda Madre e Dulce Desafío

Melhor Atriz Debutante

 Chantal Andere por interpretar Rebeca em Dulce Desafío

Melhor Ator Debutante

 Alfredo Adame por interpretar Hans Lutmann em Mi Segunda Madre

Melhor Escritor

 Eric Vonn por Mi Segunda Madre

Melhor Programa de Comédia

 Los Comediantes

Melhor Atriz de Comédia

 Anabel Ferreira por ¡Anabel!

Melhor Ator de Comédia

 Jorge Ortiz de Pinedo por Dr. Cándido Pérez

Melhor Apresentadora

 Verónica Castro por Aquí Está...!

Melhor Apresentador

 Raúl Velasco por Siempre en Domingo

Melhor Programa Musical

 Siempre en Domingo

Revelação Como Apresentadora

 Rebecca de Alba

Melhor Cantora

 Ana Gabriel

Melhor Cantor

 Luis Miguel

Melhor Cantora Juvenil

 Lucero

Cantora Revelação

 Alejandra Guzmán

Prêmios especiais

 "Trejatória Como Comediante": Roberto Gómez Bolaños como produtor, escritor e ator
 "Trajetória Como Atriz": Lucía Méndez
 "Trajetória Como Ator": Adalberto Martínez
 "Cantor Revelação Internacional": Pablo Ruiz
 "Melhor Penteado Feminino": Lucero
 "Melhor Penteado Masculino": Eduardo Yáñez
 "Melhor Sorriso das Novelas": Leticia Calderón

Prêmio posterior

Vencedor escolhido pela votação do público. O prêmio foi entregue após a transmissão da cerimônia da premiação.

 "A Mais Elegante": Lola Beltrán

Referências

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas